Ел Техаманил има више значења:

 Ел Техаманил (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Техаманил (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Техаманил (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Техаманил (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техаманил (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техаманил (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техаманил (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техаманил (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техаманил (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техаманил (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику